Лёгкая жизнь (фильм, 1937) — американский художественный фильм 1937 года, эксцентрическая комедия режиссёра Митчелла Лейзена.
 Лёгкая жизнь (фильм, 1964) — советский художественный фильм 1964 года, сатирическая комедия положений режиссёра Вениамина Дормана.